Mit der Bezeichnung Paulinenschlösschen werden zwei Gebäude von Herzogin Pauline von Nassau bezeichnet:

 Paulinenschlösschen (Wiesbaden) in Wiesbaden
 Paulinenschlösschen (Bad Soden) in Bad Soden am Taunus